Die Fußball-Oberliga Berlin 1979/80 war die sechste Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Meister wurde der Berliner FC Preussen, die sich damit für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga gegen den Zweiten der Oberliga Nord qualifizierten. Im Anschluss nahm der Meister an der Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den KSV Hessen Kassel verlor.

In die untergeordnete Landesliga stiegen die Amateure von Tennis Borussia Berlin und der FV Brandenburg/Lichterfelde ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die Neuköllner Sportfreunde und der SC Gatow auf.



Saisonverlauf 
Wacker 04 Berlin galt auch nach dem zweiten Abstieg aus der 2. Bundesliga neben Titelverteidiger Hertha Zehlendorf und dem BFC Preussen als Favorit auf den Meistertitel. Zehlendorf stand bis zum 5. Spieltag an der Tabellenspitze, bevor es bis zum Ende der Hinrunde von den Amateuren von Hertha BSC und Wacker 04 im ständigen Wechsel abgelöst wurde. Die Hertha-Amateure konnten ihr Niveau in der Rückrunde nicht mehr halten und belegten am Ende einen guten vierten Platz. Wacker hatte sich nach 19 Spielen etwas von der Konkurrenz abgesetzt, in den folgenden acht Partien gelangen ihnen jedoch nur noch ein Sieg und drei Unentschieden. Dadurch konnte der BFC Preussen am 25. Spieltag die Tabellenführung übernehmen, die er aber am vorletzten Spieltag durch eine Niederlage bei Union 06 an die Lichterfelder SU (LSU) verlor. Lichterfelde gelang eine Serie von 20 Spielen ohne Niederlage und am letzten Spieltag hätte auf Grund des besseren Torverhältnisses im Heimspiel gegen Zehlendorf ein Unentschieden gereicht. Die LSU konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen und unterlag dem Vorjahrestitelträger mit 1:4. Durch einen gleichzeitigen 4:0-Auswärtssieg der Preussen bei Rapide Wedding ging die Meisterschaft nach 1977 wieder nach Lankwitz.

In den Abstiegskampf war von Anfang an der SC Westend 1901 verwickelt. Seinen ersten Punkt holte er am 7. Spieltag, wobei im Anschluss in der gesamten Hinrunde noch lediglich drei weitere gesammelt wurden. Nach zwei Trainerwechseln spielte der SC Westend die sechstbeste Rückrunde und sicherte sich am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Der FV Brandenburg/Lichterfelde, im Vorjahr knapp dem Abstieg entronnen, stand in dieser Saison an 24 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz und wurde schließlich Letzter. Neben dem FV mussten die Amateure von Tennis Borussia Berlin den Gang in die untergeordnete Landesliga antreten. Tennis Borussia hätte am letzten Spieltag mit einem Sieg zum Klassenerhalt feiern können, kam jedoch im Heimspiel gegen den Spandauer BC 06 nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 63.416 Zuschauer (ø 264 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.765 Hertha Zehlendorf – Wacker 04 Berlin (7. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 22 FV Brandenburg/Lichterfelde – Rapide Wedding (18. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga Nord 

|}

Literatur 
 
 

1980
Fußballsaison 1979/80
nl:Oberliga Berlin 1979/80